Miejscowości w Polsce 
 Januszewice – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno 
 Januszewice – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno 
 Januszewice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko 
 Januszewice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Granowo